Arondismentul Bayonne (în ) este un arondisment din departamentul Pyrénées-Atlantiques, regiunea Aquitania, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Anglet-Nord
 Cantonul Anglet-Sud
 Cantonul La Bastide-Clairence
 Cantonul Bayonne-Nord
 Cantonul Bayonne-Est
 Cantonul Bayonne-Ouest
 Cantonul Biarritz-Est
 Cantonul Biarritz-Ouest
 Cantonul Bidache
 Cantonul Espelette
 Cantonul Hasparren
 Cantonul Hendaye
 Cantonul Iholdy
 Cantonul Saint-Étienne-de-Baïgorry
 Cantonul Saint-Jean-de-Luz
 Cantonul Saint-Jean-Pied-de-Port
 Cantonul Saint-Palais
 Cantonul Saint-Pierre-d'Irube
 Cantonul Ustaritz

Comune 

Bayonne